Zhongyong peut faire référence à :
 Doctrine du Milieu ou Zhong Yong
 Zhongyong de Wu (EN)